Power Tower steht für:

 Power Tower (Linz), Bürohochhaus in Linz, Österreich
 Power Tower, Fahrgeschäfte, siehe Vertikalfahrt

Siehe auch
 Bahrain World Trade Center, in einer Dokumentation als „Power Tower“ bezeichnet
 Powertower